Цеков — фамилия
 Цеков, Олег Муссович (род. 1966) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Цеков, Пасарби Кучукович (1922—1984) — абазинский советский поэт и писатель
 Цеков, Сергей Павлович (род. 1953) — председатель Верховного Совета Крыма (1994—1995), член Совета Федерации России (2014—).